Il singolare del torneo di tennis S Tennis Masters Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Victor Hănescu che ha battuto in finale Leonardo Mayer 7-64, 6-2.

Teste di serie 

Assente
 Younes El Aynaoui (semifinali)
 Daniel Köllerer (quarti di finale)
 Flavio Cipolla (primo turno)

 Jurij Ščukin (primo turno)
 Michal Mertiňák (quarti di finale)
 Marcel Granollers (quarti di finale)
 Victor Hănescu (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

S Tennis Masters Challenger 2007